20. århundrede – 21. århundrede – 22. århundrede – andre århundreder

Det 21. århundrede består af årene 2001 til 2100. Det er ofte forvekslet med det 20. århundrede, der består af årene 1901 til 2000.

Begivenheder 
 11. september 2001 – Terrorangreb på World Trade Center i New York.

Personer

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder